Mundari, llengua de l'Índia oriental
 Mundari o mandari, llengua del Sudan meridional

Vegeu també 
 Mundaris